Алекса́ндр Мо́шкин:
 Мошкин, Александр Иванович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Мошкин, Александр Семёнович (род. 1954) — советский спортсмен-подводник, двукратный чемпион Европы.